Die fünfzehnte Serie der World Marathon Majors (offizieller Sponsorenname: AbbottWMM Series XV) wird im Kalenderjahr 2023 ausgetragen.

Wertung 
In die Wertung dieses Laufcups gehen 7 Rennen ein: der Tokio-, der Boston-, der London-, der Berlin-, der Chicago- und der New-York-City-Marathon 2023 und der Marathon der Leichtathletik-Weltmeisterschaften 2023 in Budapest.

Punkte wurden wie folgt vergeben, wobei bei jedem Läufer maximal zwei Ergebnisse gewertet wurden:
 25 für einen Sieg
 16 für eine Zweitplatzierung
 9 für eine Drittplatzierung
 4 für eine Viertplatzierung
 1 für einen fünften Platz

Ergebnisse

Männer

Frauen

Weblinks 
 Website der World Marathon Majors

2023
Leichtathletikveranstaltung 2023